Favostroma är ett släkte av svampar. Favostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Favostroma